Roxbury puede referirse a:

Lugares

Estados Unidos 
 Roxbury (Boston), antiguo municipio disuelto e incorporado en 1868 a Boston, Massachusetts;
 Roxbury (Connecticut);
 Roxbury (Kansas);
 Roxbury (Nuevo Hampshire);
 Roxbury (Nueva York);
 Roxbury (Maine);
 Roxbury (Vermont);
 Roxbury (Wisconsin).